Maricourt bezeichnet Ortsnamen:

 Maricourt (Somme), französische Gemeinde im Département Somme
 Maricourt (Québec), kanadische Gemeinde in der Provinz Québec

Maricourt bezeichnet Personennamen:

 Petrus Peregrinus de Maricourt, französischer Gelehrter des 13. Jahrhunderts